Алекса́ндр Па́влович Востроса́блин  ( — 1921) — русский военачальник, генерал-лейтенант. После революции 1917 года перешёл на сторону Советской власти.

Биография 
Из дворян. Окончил Александровское военное училище (1877), служил в Керченской крепостной артиллерии, был командиром Очаковской (1905—1907) и Севастопольской крепостной артиллерии (1907—1910). С 1910 года — комендант крепости Кушка. В 1914 году присвоено звание генерал-лейтенанта.

Известно, что осенью 1917 года А. П. Востросаблин получил приказ получить и надёжно спрятать до особого распоряжения в крепости Кушка золотовалютный фонд военного управления Закаспийской области, которое до этого находилось в Ашхабаде, что и было им в точности исполнено.

После Октябрьской революции 1917 года перешёл на сторону советской власти. Во время контрреволюционного мятежа в Закаспийской области в июле — августе 1918 года был избран председателем военного совета крепости. Малочисленный гарнизон крепости Кушка под командованием А. П. Востросаблина разгромил белогвардейский ашхабадский отряд, осадивший крепость 17 августа 1918 года, и не отдал в руки врага большие запасы артиллерийских снарядов, винтовочных патронов, ручных гранат, пулемётов, винтовок и артиллерийских орудий. С последним эвакуационным эшелоном, по предложению штаба Туркфронта, А. П. Востросаблин выехал из Кушки в Ташкент. 

С ноября 1918 по 1919 год командовал курсами красных командиров в Ташкенте.

После подавления январского восстания К. П. Осипова в Ташкенте А. П. Востросаблин был избран членом Реввоенсовета Туркестанской республики.

В 1920 году он был избран делегатом на съезд народов Востока в Баку. В августе 1920 года во время возвращения со съезда по железной дороге около станции Кизыл-Арват его выбросили из вагона движущегося поезда предположительно белогвардейские агенты. Травмы, полученные во время этого происшествия, в итоге послужили причиной его смерти через год после этого происшествия.

За боевые заслуги А. П. Востросаблин в 1921 был посмертно награждён от имени Советского правительства орденом Красного Знамени (Прик.РВСР № 343 1921 г.).

А. П. Востросаблин похоронен в Ташкенте на Боткинском кладбище. По решению Ташкентского городского Совета депутатов трудящихся на его могиле, как выдающемуся деятелю революции и Гражданской войны, в 1961 году был воздвигнут памятник-обелиск.

Ссылки 
 Александр Павлович Востросаблин на сайте БСЭ
 История создания Курсов красных командиров в Ташкенте (1918—1920)

Примечания 

Начальники Ташкентского высшего общевойскового командного училища
Преподаватели вузов Ташкента
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Царские офицеры на службе в РККА
Персоны без указанного места рождения
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента
Погибшие в Гражданскую войну в России
Участники Гражданской войны в России (красные)